Казыдуб — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Казыдуб, Галина Алексеевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Казыдуб, Михаил Вячеславович — российский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса.